Соулон има више значења:
 Соулон (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Соулон (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо